C8H15N – formula molecolare dell'indolizidina
C8H15N – formula molecolare del tropano

Formule molecolari